2 miejscowości w Polsce: 
 Rzymiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Rzymiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice